Hrvatska nogometna liga - skupina Jug je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga) u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak lige je bio Šibenik.

Ljestvica 

 novi članovi lige: 
 Dinara Knin
 Rudar Labin

Rezultatska križaljka

Za prvaka Hrvatske 
Ujedno i kvalifikacije za Drugu saveznu ligu Zapad. Igrano između pobjednika skupina Hrvatske nogometne lige.

Poredak:
 Metalac Sisak
 Šibenik

Metalac postao prvak Hrvatske i ostvario plasman u Drugu saveznu ligu Zapad.

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1975./76.
 Dalmatinska nogometna liga 1975./76. 
 Riječko-pulska nogometna zona 1975./76.

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 221
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 147 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 106-108 
 sportnet.hr, forum Hrvatska republička liga 1945-91 , pristupljeno 5. kolovoza 2016. 
  

1975-76 Jug
1975-76 Hrvatska